Vila Rio de Janeiro (ou apenas Vila Rio) é um bairro da Região Norte da Grande São Paulo, pertence ao município de Guarulhos.

É notoriamente conhecida no município por abrigar o CEFET de Guarulhos. E, também, pelo  seus grandes e antigos cemitérios (o horizontal e o vertical); ambos, próximo ao Sonda Supermercados / Shopping Pátio Guarulhos.

Bairros de Guarulhos